Henry Wilmot kan syfta på bland andra:

* Henry Wilmot, 1:e earl av Rochester (1612–1658), engelsk ädling
 Henry Wilmot, 5:e baronet (1831–1901), engelsk mottagare av Viktoriakorset